Sture Andersson (né le  à Örnsköldsvik en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Avec l'équipe de Suède de hockey sur glace, il remporte la médaille de bronze olympique en 1980 à Lake Placid.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1972-1973 || MoDo AIK || Division 1 || 20 || 3 || 3 || 6 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || MoDo AIK || Division 1 || 28 || 3 || 8 || 11 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1974-1975 || MoDo AIK || Division 1 || 28 || 7 || 3 || 10 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976 || MoDo AIK || Elitserien || 32 || 5 || 2 || 7 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1976-1977 || MoDo AIK || Elitserien || 22 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0	 
|-
| 1977-1978 || MoDo AIK || Elitserien || 18 || 2 || 2 || 4 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0	 
|-
| 1978-1979 || MoDo AIK || Elitserien || 35 || 3 || 10 || 13 || 12 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2	 
|-
| 1979-1980 || MoDo AIK || Elitserien || 30 || 3 || 5 || 8 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 || MoDo AIK || Elitserien || 34 || 6 || 6 || 12 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1981-1982 || MoDo AIK || Elitserien || 36 || 8 || 9 || 17 || 4	 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0	 
|-
| 1982-1983 || MoDo AIK || Elitserien || 36 || 10 || 9 || 19 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1983-1984 || MoDo AIK || Elitserien || 34 || 3 || 5 || 8 || 4 ||  ||  ||  ||  ||

Internationales 

|-
| 1980 ||  || JO || 7 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Trophées et honneur personnel 
 Médaille de bronze olympique de hockey sur glace en 1980 à Lake Placid (États-Unis).

Notes et références 

Naissance en novembre 1949
Naissance à Örnsköldsvik
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillé de bronze olympique suédois